Комитет солдатских матерей России — название двух различных общественных организаций РФ:
 Союз комитетов солдатских матерей России (СКСМ) — российская общественная организация с множеством региональных филиалов (комитетов), отнесена к числу «иностранных агентов».
 Комитет солдатских матерей России (КСМ) — российская общественная организация, получающая финансовую поддержку от правительства России.